Північний міст (комп'ютер)
 Північний міст (Київ)